Le tournoi de Los Angeles est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du 18 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Navigation 

dames 1967
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1967
Sport en septembre 1967